Az Estadio Revolución (jelentése: forradalom stadion) több sportlétesítmény neve:

Estadio Revolución, baseballstadion a mexikói Torreónban
Estadio Revolución, labdarúgó-stadion a mexikói Pachucában
Estadio Revolución, labdarúgó-stadion a mexikói Irapuatóban
Estadio Revolución, labdarúgó-stadion Guatemalavárosban

Emellett korábban a panamavárosi Estadio Rommel Fernándezt is így nevezték.

Sport egyértelműsítő lapok